Ка́ртка — невеликий чотирикутний аркуш твердого паперу для записування або з записом на ньому різних відомостей. Може означати:

 Банківська платіжна картка
 Кредитна картка
 Дебетова картка
 Дисконтна картка
 Мобільна дисконтна картка
 Європейська молодіжна картка

 У спорті — символи попередження:
 Жовта картка
 Червона картка
 Зв'язок:
 Телефонна картка
 Туристична SIM-карта
 QSL-картка

 Поштова картка
 Міграційна картка
 Візитна картка
 Карткова система
 Ветеринарна картка
 Зелена картка (значення)

Примітки

Див. також 
 карта
 шаблон-картка

↓